Wosnessenski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexejewitsch Wosnessenski (1898–1950), sowjetischer Ökonom und Hochschullehrer
 Andrei Andrejewitsch Wosnessenski (1933–2010), russischer Dichter und Schriftsteller
 Filaret Wosnessenski (1903–1985), russischer Geistlicher, Metropolit von Amerika
 Ilja Gawrilowitsch Wosnessenski (1816–1871), russischer Wissenschaftler und Forschungsreisender
 Nikolai Alexejewitsch Wosnessenski (1903–1950), sowjetischer Ökonom und Politiker
Weiteres:
 Wosnessenski-Gasse in Moskau

Siehe auch:
 Wosnessensk, Ort in der Oblast Mykolajiw, Ukraine
 Wosnessenskaja
 Wosnessenskoje